Il singolare del torneo di tennis Bukhara Womens 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nikola Hofmanová che ha battuto in finale Marta Sirotkina 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova (quarti di finale)
 Oksana Kalašnikova (secondo turno)
 Olivia Rogowska (primo turno, ritiro)
 Naomi Broady (semifinali)

 Nikola Hofmanová (campionessa)
 Lisa Whybourn (primo turno, ritiro)
 Ksenia Palkina (primo turno)
 Isabella Holland (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Womens 2011